Chipmunk2D – silnik fizyki symulujący bryły sztywne dla gier dwuwymiarowych stworzony przez Scotta Lembcke w języku C99. Silnik ten cechuje się niewielkim użyciem procesora oraz możliwością korzystania na wielu platformach. Silnik jest wykorzystywany między innymi w silniku Cocos2D, ponadto jest dostępna wersja na środowisku do tworzenia gier Unity.

Silnik jest udostępniany na licencji MIT, ale autor udostępnia również wersję płatną zwolnioną z warunków zawartych w tej licencji.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Silniki fizyki